Agliano Terme – comune italiano della provincia di Asti
 Agliano – frazione di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia
 Agliano – frazione di Minucciano in provincia di Lucca